Venegono steht für:

 Venegono Inferiore, eine Gemeinde in der Provinz Varese in der Region Lombardei
 Venegono Superiore, eine Gemeinde in der Provinz Varese in der Region Lombardei